Les mots costatus, costata et costatum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « aux bonnes côtes ».

En taxonomie, les mots costatus, costata et costatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : costatus, costata, costatum.

Notes et références 

Épithète spécifique